Cerfontaine, un municipi a la regió de Valònia, a Bèlgica
 Cerfontaine, un municipi a la regió de Nord – Pas-de-Calais, a França